Prosperidad pode se referir a:

 Prosperidad (bairro) - bairro da capital espanhola, Madri
 Prosperidad (estação) - estação da linha 4 do metrô daquela cidade
 Prosperidad (Filipinas) - município da província de Agusan do Sul

Ver também
 Prosperidade

Desambiguação
Desambiguações de topônimos